Dorrego puede referirse a:

 el político y militar argentino Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires y militar durante la guerra de independencia argentina;
 el partido de Coronel Dorrego, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 la localidad argentina de Coronel Dorrego, cabecera del partido homónimo de la provincia de Buenos Aires;
 la localidad y distrito de Dorrego, en el departamento Guaymallén de la provincia de Mendoza;
 la Plaza Dorrego, del barrio de San Telmo, Ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 la estación Dorrego de la línea B de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires;
 la Avenida Dorrego de la Ciudad de Buenos Aires.